Romna är ett släkte av insekter. Romna ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ängsskinnbaggar